Bhangra wordt meestal uitgesproken als "ban-ga-ra" en kan verwijzen naar de volgende onderwerpen:
Bhangra (muziek), een genre binnen de Punjabi muziek
Bhangra (dans), een volksdans in de Punjabi regio
Bhangra (film), een film uit 1959